Ragnarock (av Ragnarök + rock) är ett svenskt skivbolag i Helsingborg i Sverige, grundat 1993 av Lars Westrup (1924-1995). Bolaget distribuerar vit makt-musik och samarbetar med bland annat svenska Blood & Honour.

Utgivna skivor

Referenser
Vitt oljud: Ragnarock Records

Noter 

Skivbolag och skivmärken bildade 1993
Svenska skivbolag och skivmärken
Nynazism i Sverige
Vit makt-musik
Musik i Helsingborg
Högerextremism i Sverige